Trefåresteklar (Megaspilidae) är en familj av steklar som beskrevs av William Harris Ashmead 1893. Enligt Catalogue of Life ingår trefåresteklar i överfamiljen Ceraphronoidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Megaspilidae 300 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar